Mistrzostwa Republiki Południowej Afryki w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 20 i 21 marca w Durbanie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa RPA w półmaratonie rozegrano 24 lipca w Port Elizabeth.

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 km 
Mistrzostwa RPA w biegu na 10 kilometrów rozegrano 14 sierpnia w Paarl.

Mężczyźni

Kobiety

Biegi przełajowe 
Mistrzostwa RPA w biegach przełajowych rozegrano 11 września w Pretorii.

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa RPA w maratonie rozegrano 2 października w Durbanie.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2010 w lekkoatletyce
2010 w Południowej Afryce
2010
Sport w Durbanie